Ла-Шапель-Сен-Совер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ла-Шапель-Сен-Совер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара